Das Juniorinnendoppel der French Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Ioana Ducu und Ioana Loredana Roșca.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
2015